José Alonso Quiroga es un productor y cantante  español, nacido en Málaga y afincado en Barcelona.

Biografía 
Quiroga es un polifacético productor y cantante malagueño, afincado desde el 2003 en Barcelona, que gracias a sus innumerables trabajos junto a los más destacados artistas de la escena Hip-Hop y Soul nacional, se ha hecho valedor de una inmejorable crítica de medios y artistas. En su día integrante de Chacho Brodas y Golden Era, al margen de ello, de sus trabajos de productor y cantante merece la pena destacar los que realizara junto a ToteKing, Nach, Tremendo, Sólo los Solo, Rapsusklei, Flavio Rodríguez, Maikel Delacalle o Gordo Master, todos ellos nombres de primera fila en el panorama nacional.
 
De su trabajo también con artistas internacionales merece la pena destacar su amplia participación en la producción del disco debut de Poesh Wonder (New Jersey, US) "No You Haven't And You Never Will Again (The Motion Picture)" y la producción del disco de Wildchild (California, US) "Jack Of All Trades" junto a Madlib y Black Milk, productores que también han trabajado junto a J Dilla, Talib Kweli, o Slum Village, y que lo convierten en uno de los productores más internacionales de la escena española.
 
A título personal, en 2006 publicó su propio debut "Historias de Q" (Del Palo). Un álbum de productor en el cual consiguió reunir a gran parte de la élite de ese momento de España (Mucho Muchacho, Tremendo, Toteking, Falsalarma, Jefe de la M y Shotta) y alguna interesante colaboración internacional (Poesh Wonder, Cee Knowledge, Aqeel, Sabrina Cuie) obteniendo como resultado un excelente trabajo que así supo valorar la crítica especializada.
 
Quiroga está considerado como una de las figuras más relevantes de la escena R&B/Soul nacional gracias a su participación, como productor y director musical, en los últimos trabajos de Maikel Delacalle, Gaspar, Izah, Javier Simon, al margen de su propia faceta de intérprete.

Encargado habitual del sonido de artistas emergentes de gran renombre, como Rels B y Maikel Delacalle y participe del trabajo de grandes nombres de la escena urbana actual como Dano, Big Menu, Killtime, Suko o Bejo, entre muchos otros.

Discografía 
 (2006) Historias de Q (LP) (Delpalo)

Colaboraciones

Como Cantante 
Nach "Poesía Difusa"(2003)
Gravsound "Promo 04" (2004) 
Tremendo "Vidalogía" (2004)
Sólo los Solo "Todo El Mundo Lo Sabe" (2005)
Gran Pueblo "Por H O Por B" (2005) 
Gordo Master "Mi puerta" (2006)
Flavio Rodríguez "Flaviolous" (2007)
Chacho Brodas "Los Impresentables" (2007)
ToteKing "T.O.T.E." (2008)
Trece14 "Trece14ando" (2008)
Rapsusklei "Pandemia" (2010)
Payo Malo "Suelto La Pala y Cojo el Boli" (2010)
One Stigmah "Halloween" (2010)
Boo-Dooh "Magia" (2010)
Rapsusklei "Pandemia (La Mixtape) (2011)
Flavio Rodríguez "Ego" (2012)
Malputo Dest "Ilegal 0.3" (2012)
One Stigmah "Plenilunio" (2014)
Mi.Amargo "Documentar" (2014)
Malputo Dest "Educación de asfalto" (2014)
Suko "Polaroid" (2015)
Suko "Nowhere" (2017)

Como Productor 
La Konexión "Destilando Stylo" (2003)
Aniki "Tiempo Al Tiempo" (2003)
Gravsound "Promo 04" (2004)
Aqeel "Beats & Voices" (2005)
Gordo Master "Mi puerta" (2006)
Juaninacka "Luces De Neón " (2006)
Flavio Rodríguez "Flaviolous" (2007)
Poesh Wonder "No you haven't and you never will again (The Motion Picture)" (2007)
Aqeel "Inside the mind of an afro american angel" (2007)
Wildchild "Jack of all Trades" (2007)
Zeropositivo "El Antídoto" (2009)
Boo-Dooh "Magia" (2010)
Flavio Rodríguez "Ego" (2012)
Malputo Dest "Ilegal 0.3" (2012)
Axel Male "Varios" (2012)
Izah "IzahBlues" (2013)
Mi.Amargo "Documentar" (2014)
Malputo Dest "Educación de asfalto" (2014)
Suko "Polaroid" (2015)
Javier Simon "Night Shift" (2016)
N.O.E. "Savage" (2016)
Frank T "Los negros también iremos a la luna" (2016)
Maikel Delacalle "Llamame" y "Mi Mitad" (2016)
Axel Male "Varios" (2016)
Gaspar "If You Feel Something" (2017)
Maikel Delacalle "Condiciones) (2017)
Suko "Nowhere" (2017)

Véase también 
 Hip Hop en español
 Hip Hop

Enlaces externos 
Página de Quiroga en Facebook
 Página de Quiroga en Soundcloud
Instagram de Quiroga
Twitter de Quiroga

Raperos de la provincia de Málaga
Nacidos en Málaga